est un mot anglais signifiant « sans invitation ». Il peut faire référence à :

Jeux vidéo 

 Uninvited, jeu vidéo d'aventure édité par .

Musique 

 , groupe de musique formé à  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 

 , titre original du Clandestin, film américain de Greydon Clark sorti en 1988 ;
 , film américain de  sorti en 1999 ;

 , titre original de La Falaise mystérieuse, film d'horreur de  sorti en 1944 ;
 , titre anglais de , film d'horreur sud-coréen de  sorti en 2003 ;
 , thriller américain de  sorti en 2008 ;
 , titre original des Intrus, film américain des  sorti en 2009.

Télévision 
 , série télévisée britannique diffusée en 1997 ;